id. Apáthy István (1829–1889) jogász, az MTA tagja
 ifj. Apáthy István (1863–1922) zoológus, orvos, politikus, az MTA tagja
 Apáthy István (1945) állami és Széchenyi-díjas villamosmérnök